Balve ist der Name von:
 Balve, Kleinstadt im Sauerland
 Balve (Adelsgeschlecht)
 Josef Balve (* 1883, † 1961), deutscher Reichsgerichtsrat
 Lambert von Balve († 1553), deutscher Kleriker, Abt des Klosters Riddagshausen